Обука је стицање знања, вештина и ставова по унапред утврђеном плану и програму. Као резултат учења развијају се теоријске и практичне вештине. Периодична обука је саставни део унапређења стандарда професионалног развоја и често је неопходна за продужење лиценце за рад.

Литература

Спољашње везе

 САД

Образовање

id:Pelatihan
de:Training
en:Training
es:Entrenamiento
eo:Trejnado
he:אימון
ja:訓練
lt:Treniravimas
nl:Trainen
no:Trening
nn:Trening
pl:Trening
pt:Estágio (treinamento profissional)
sk:Cvičenie